Разъе́зд 24 км — железнодорожный разъезд Октябрьской железной дороги на 23,9 км между перегонами Ледмозеро II — Разъезд 24 км — Кимасозеро линии Ледмозеро — Костомукша — госграница.

Общие сведения 
Разъезд находится на территории Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия возле трассы  («Кочкома — Костомукша»). Ближайший населённый пункт, посёлок Ледмозеро, находится в 23 км. Разъезд был открыт в 1979 году в составе линии Ледмозеро — Костомукша. 

Разъезд оборудован постом электрической централизации для обеспечения  автоблокировки на линии, однако на сегодняшний день (2019 год) по причине того, что на соседней станции Ледмозеро II пост ЭЦ так и не был введён в эксплуатацию, на перегоне Ледмозеро II —  разъезд 24 км движение поездов до сих пор осуществляется по путевой записке. Планировалось строительство тяговой ПС на станции Ледмозеро II с питанием её от районной ПС Ледмозеро, однако это так и не было осуществлено: подстанция так и не была запущена, построенные к ней подъездные пути не используются, а линия так и не была электрифицирована, несмотря на то что от станции Кочкома до станции Костомукша-Товарная ещё в начале 2000-х годов были установлены опоры контактной сети.

На разъезде имеется короткая остановочная платформа, которая используется исключительно для  посадки / высадки работников железной дороги, поскольку для пассажирских поездов дальнего следования № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск и № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург тарифная остановка здесь не предусмотрена. Несмотря на это в середине 2010-х годов на разъезде был установлен современный пассажирский павильон, а также новые таблички с названием разъезда: на платформе и здании разъезда.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт разъезда 24 км на osm.sbin.ru
 Паспорт разъезда 24 км на railwayz.info
 Паспорт станции разъезда 24 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Ледмозеро- Кивиярви.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 2002 году
Муезерский район
Железнодорожные станции по алфавиту